Volvocales Oltmanns, 1904 è un ordine di alghe verdi appartenenti alla classe delle Chlorophyceae.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Alghe verdi